Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – settore della formazione superiore italiana dedicata alle materie artistiche e musicali
 Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia – associazione culturale senza fini di lucro finalizzata alla divulgazione e alla ricerca amatoriale in campo astronomico e meteorologico